Bungoma County, een county van Kenia.
 Bungoma (district), een voormalig district van Kenia.
 Bungoma (stad), een stad in Kenia.